Days of Open Hand — третий студийный альбом американской фолк-певицы Сюзанны Веги, выпущенный в апреле 1990 года. В 1991 году диск получил премию Грэмми в категории Grammy Award for Best Recording Package и получил положительные отзывы музыкальной критики в США.

Список композиций 
Все песни написаны Suzanne Vega, кроме специально указанных. 
 "Tired of Sleeping" – 4:22
 "Men in a War" – 4:47
 "Rusted Pipe" (Vega, Anton Sanko) – 4:16
 "Book of Dreams" (Vega, A. Sanko) – 3:22
 "Institution Green" (Vega, A. Sanko) – 6:15
 "Those Whole Girls (Run in Grace)" – 3:09
 "Room off the Street" (Vega, A. Sanko) – 3:00
 "Big Space" (Vega, A. Sanko) – 3:46
 "Predictions" – 4:59
 "Fifty-Fifty Chance"– 2:36
 "Pilgrimage" (Vega, A. Sanko) – 5:10

Участники записи 
 Сюзанна Вега — вокал, акустическая гитара

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 The Album Pages fansite: Days of Open Hand
 Suzanne Vega Discography: solo albums page

Альбомы Сюзанны Веги
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Альбомы США
Альбомы A&M Records